Lunas est un toponyme qui peut désigner :

 Lunas, commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Lunas, commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France